Ажу може да буде:
 Ажу (Ер), Француска
 Ажу (Ардеш), Француска
 Ажу (река)